Verpoorten steht für:

 Verpoorten, ein Hersteller von Eierlikör

Verpoorten ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Meno Verpoorten (1672–1752), deutscher Pädagoge und lutherischer Theologe
 Andrea Verpoorten (* 1973), deutsche Politikerin (CDU)
 Johann Christian Wilhelm Verpoorten (1721–1792), deutscher Mediziner, Leibarzt und Hofrat
 Wilhelm Verpoorten (1631–1686), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Generalsuperintendent in Coburg
 Wilhelm Paul Verpoorten (1721–1794), deutscher Pädagoge und lutherischer Theologe